Domenico Genoese Zerbi – ingegnere italiano 
Domenico Genoese Zerbi – politico italiano